Bath může být:

Lidské sídlo 
 Bath (Nový Brunšvik), Kanada
 Bath (Ontario), Kanada
 Bath (Jamajka)
 Bath (Nizozemsko)
 Bath, britské město

Spojené státy americké 
 Bath (Illinois)
 Bath (Indiana)
 Bath (Maine)
 Bath (Michigan)
 Bath (New Hampshire)
 Bath (New York)
 Bath (Severní Karolína)
 Bath (Pensylvánie)
 Bath (Jižní Karolína)
 Bath (Jižní Dakota)
 Bath (Berkeley Springs, Západní Virginie)
 Bath County – název tří okresů

Organizace 
 University of Bath, Univerzita v Bathu, Spojené království

Příjmení osob 
 James R. Bath, finančník a manažer
 Harry Bath, rugbyový hráč

Jiné významy 
 anglicky vana
 Bath (jednotka)
 Bath (geologie)
 Bath (album)
 Bath profil, profil pro Z39.50 protokol

Externí odkazy